Hurkowicze - ród książęcy (kniaziowski) herbu Pogoń Litewska, będący gałęzią litewskiej dynastii Giedyminowiczów, a wywodzący się od przyrodniego brata króla Władysława II Jagiełły - księcia Fiodora, syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda, wnuka wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Nazwisko rodu pochodzi od imienia syna wspomnianego Fiodora - księcia Hurki.

Ród niezbyt rozgałęziony, albowiem wygasł już na dzieciach wyżej wymienionego księcia Hurki (ur. ok. 1360, zm. między 1429 a 1433). On to z nieznanej żony (siostry żony kniazia Aleksandra Nosa),  pozostawił dwóch synów:
Janusz Hurkowicz (zm. ok. 1476/1477), pełniący godności prałackie dziekana płockiego i kustosza warszawskiego,
Aleksander Hurkowicz (zm. ok. 1484).

Bibliografia
 J. Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895, Reprint Warszawa 1994, 
 J. Tęgowski Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań-Wrocław 1999,